Espectacular de Navidad, originalmente titulada en inglés "Holiday Val-U-Pak", es el episodio número 13 de la sexta temporada de la serie animada Futurama y es el episodio número 101 de la serie. El episodio tuvo su estreno el 21 de noviembre de 2010 en los Estados Unidos y el 20 de mayo de 2012 en Latinoamérica.

Sinopsis 

El episodio cuenta con tres independientes segmentos, patrocinado por "Nuces Gunderson" (producto ficticio). El primer segmento se basa en "Navidad", una versión de la Navidad presente en el siglo 30, en la que el largo extinto árbol de pino es revivido especies, pero debido a la contaminación de las semillas crecen fuera de control . El segundo segmento se basa en "Robanukah" (una fiesta basada en Janucá constituidos por Bender para evitar el trabajo), en la que Bender dirige el equipo en la búsqueda de petróleo para que él para celebrar la fiesta. En el tercer y último segmento se basa en "Kwanzaa", la tripulación de Planet Express ir en busca de cera de abejas, con el fin de crear velas de cera de abeja tradicionales de Kwanzaa. 
Cada segmento cuenta con elementos recurrentes, incluyendo un tema ambiental, una canción, y el segmento termina con los personajes que termina mal. Al Gore repite su papel como su propia cabeza en un frasco en los tres segmentos.

Segmentos

Xmas 
 
Santa Claus ataca el edificio de Planet Express en Nochebuena, y explicó cómo en la canción de la fiesta debe ser celebrada. La tripulación se inspira para revivir la alegría de los árboles de pino con semillas de la Bóveda Global de Semillas en Suecia. Sin embargo, las semillas han sido contaminados por un depósito de armas biológicas que esta alado de la otra bóveda, causando que los pinos crezcan y se propagen con gran rapidez hasta cubrir toda la Tierra. Aunque los árboles parecen beneficiosos en un primer momento, devolver el planeta a una exuberante y llena de vida silvestre, su crecimiento descontrolado produce un exceso nivel de oxígeno en la atmósfera, que se enciende y se quema la Tierra a cenizas cuando Bender enciende un cigarro de celebración. Santa Claus Robot se ríe de que todos están muertos y se va cantando.

Robanukah 
 
Bender critica la tripulación para no celebrar su inventada festividad robótica llamada Robanukah y canta una canción que explica, detalla una tradición en la que Fembots debe luchar en aceite de petróleo durante seis semanas y media. Él se sorprende al descubrir que sólo tienen aceite suficiente para cuatro semanas y media de lucha y fuerza al equipo para perforar profundamente en la Tierra con la nave Planet Express para encontrar más petróleo, que es prácticamente inexistente en la superficie. A medida que se acercan al centro de la Tierra, la inmensa presión aplasta la nave y mata a todos excepto a Bender. 500 millones años después, Bender descubre que el calor y la presión a lo largo de los años se han convertido los cuerpos de sus amigos en aceite de petróleo. Regresa al planeta ahora dilapidado edificio Express y se sorprende al encontrar a los dos Fembots todavía luchando con la cantidad suficiente de aceite, declarando que era un milagro Robanukah . Bender desea a todos un feliz Robanukah y afirma que hay más alegría por venir.

Kwanzaa 
 
La visita tripulación Hermes ya su familia por Kwanzaa , aprender más acerca de la fiesta a través de una canción de Kwanzaa-bot. Hermes esposa LaBarbara se entera de que ella no tiene la tradicional cera de velas necesarias para Kwanzaa y envía a Hermes para conseguir algunos. Sin embargo, la tripulación descubre que no hay cera de abejas en el mundo debido a un desorden del colapso de colonias causada por una infestación de ácaros hematófagos. Ellos deciden para volver a la colmena espacial para ir por cera de abeja, al entrar descubren que las abejas espaciales se comportan muy extraño por los ácaros. Hermes utiliza los principios de Kwanzaa para difundir la buena voluntad entre ellos, la restauración de la armonía mata a los ácaros. Sin embargo, esto también devuelve las abejas para su organización natural y atacan a la tripulación, que encierra ellos en cera de abeja siendo convertidos en velas.

Producción 

El episodio cuenta con tres independientes, vacaciones y ambientalmente temáticos, segmentos musicales, siguiendo la misma estructura que los episodios "Antología de Interés I" y "Antología de Interés II". Los episodios no son parte de la continuidad de la serie. Los tres segmentos se basan en torno a los tres días de fiesta de invierno de episodios de Futurama anteriores: Navidad, Kwanzaa y Robanukah. Coolio repitió su papel de estrella invitada de Kwanzaa-bot en el segmento de Kwanzaa. Al Gore también aparece como él mismo en los segmentos de Navidad, Robanukah y en la parte final del programa.

Recepción 

En su estreno original en Estados Unidos, el episodio fue visto por un estimado de 1,302 millones hogares. Robert Canning de IGN le dio al episodio un 9,0 citando que valía la pena ver. Explicó que el segmento más débil de la serie fue cuando Robot Santa hizo acto de presencia para ayudar a cantar acerca de las tradiciones de la fiesta, pero elogió a los dos segmentos de finalización del programa.

Referencias 

Episodios de Futurama